Schweiziska superligan 2003/2004 var den 107:e säsongen av högstaligan i fotboll i Schweiz. Grasshopper var inför säsongen regerande mästare, Basel vann ligan och tog sin 10:e titel. Mästerskapsserien avskaffades och serien minskades från 12 till 10 lag.

Tabeller

Poängtabell

Externa länkar
Officiell hemsida 
Officiell hemsida 

2003/2004
Fotbollssäsongen 2003/2004
2003 i Schweiz
2004 i Schweiz